Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Каролін Возняцкі.

Возняцкі зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Крістіну Младенович з рахунком 6–1, 6–7(4–7), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hong Kong Tennis Open
2016
2016 у гонконзькому спорті